San Silvestro steht für:
 San Silvestro, ein Rione von Asti im Piemont
 San Silvestro, ein Ortsteil von Curtatone in der Lombardei
 San Silvestro in Iscleto, ein Ortsteil von Fermignano in den Marken
 San Silvestro, Ortsteil der Gemeinde Crescentino in der Provinz Vercelli, Italien
 San Silvestro Colle, ein Ortsteil von Pescara in den Abruzzen mit Sender San Silvestro
 Dolmen di San Silvestro, Apulien, Italien

San Silvestro ist der Name folgender Kirchen:
San Silvestro in Capite, eine Kirche in Rom
Santi Silvestro e Martino ai Monti, eine Kirche in Rom
San Silvestro al Quirinale, eine Kirche in Rom
San Silvestro (Asti), eine Kirche in Asti
San Silvestro (Pisa), eine Kirche in Pisa
San Silvestro (Santi Quattro Coronati), eine Kapelle in Rom
San Silvestro (Triest), eine Kirche in Triest
San Silvestro (Venedig), eine Kirche in Venedig